Brignall ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Brignall (* 1940), britischer Fotograf, Art Director und Typograf
 Peter Brignall (* 1953), britischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Wrexham

Siehe auch:
 Brignall (Durham), Ort in Durham, England